Grosu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alexandru A. Grosu (n. 1988), fotbalist moldovean,
 Alexandru Sergiu Grosu (n. 1986), fotbalist moldovean
 Aneta Grosu (n. 1957), jurnalistă din Republica Moldova
 Cristina Grosu (n. 1976), atletă română
 Darius Grosu (n. 2002), fotbalist profesionist român
 Eduard-Michael Grosu (n. 1992), ciclist român
 Gurie Grosu (1877-1943), mitropolit român
 Igor Grosu (n. 1972), politician din Republica Moldova
 Ion Grosu (chimist) (n. 1955), chimist român, membru corespondent al Academiei Române
 Ion Grosu (general) (n. 1962), general român de informații
 Ion Grosu (scriitor) (1939–2014), scriitor român
 Jean Grosu (1919-2007), traducător din România
 Lora Grosu (n. 1959), deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova
 Mugur Grosu (n. 1973), scriitor, publicist și artist plastic român
 Nicolae Grosu (membru al Sfatului Țării) (1890-1931), profesor și om politic român
 Petre Grosu (n. 1955), fotbalist român
 Valeria Grosu (1950-2012), poetă și eseistă din Republica Moldova
 Vasile Grosu, general din Republica Moldova
 Vladimir Grosu (n. 1975), politician din Republica Moldova

Grosu (in ucraineană Velîka Mîhailivka) este un oraș din regiunea Odesa, Ucraina.

Vezi și 
 Grossu
 Groșescu
 Groș
 Groși
 Groșani (dezambiguizare)

Nume de familie românești